Воронеж () — посёлок городского типа, Воронежский поселковый совет, Шосткинский район, Сумская область, Украина.

Является административным центром Воронежского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Курдюмовка и Масиков.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Воронеж находится на берегу реки Осота, выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Гуково, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Масиков. На реке несколько запруд.

История 

Территория современного посёлка была заселена с давних времен. В Воронеже были найдены изделия из кремня и камня (молотки, топоры). По данным местного краеведа, археолога И. С. Абрамова, здесь выявлены поселения бронзового века, эпохи скифов, поселения славян VII—VIII веков, а на рубеже IX в. эту территорию стало заселять славянское племя северян. У северной окраины посёлка ещё в начале XX века существовало несколько курганов-могильников.

Долгое время идёт дискуссия о Воронеже XII века. Так, историк Е. А. Болховитинов ещё в 1800 году, в совершенстве изучая историю города Воронеж, писал: «Есть на Руси ещё два одноимённых Воронежу городка, из которых первый Воронеж находится в бывшей Новгород-Северской, а ныне Черниговской губернии, и был городком Нежинского полка».

Близ посёлка Воронеж на месте раскопа археологи нашли более 500 элементов керамики, что говорит о существовавшем здесь древнерусском поселении XI—XIІ веков.

18 февраля 1664 года во время похода армии короля Яна II Казимира, в окрестностях Воронежа русские войска князя Григория Ромодановского разбили войска коронного гетмана Стефана Чарнецкого.

В 1890 году Воронеж являлся местечком Воронежской волости Глуховского уезда Черниговской губернии Российской империи, в котором насчитывалось 620 дворов и 3254 жителя, действовали 4 православные церкви, школа, 4 постоялых двора, 17 лавок, свеклосахарный завод и регулярно проходили ярмарки.

В 1938 году Воронежу присвоен статус посёлка городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1943 гг. селение было оккупировано немецкими войсками.

В 1969 году численность населения составляла 10 тыс. человек, крупнейшим предприятием был Воронежский сахарный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь Воронежского сахарного завода, птицеводческого совхоза «Придеснянский» и совхоза «Шосткинский».

На 1 января 2013 года численность населения составляла 7182 человека.

Промышленность 
Современная промышленность посёлка представлена: пищевой (производство макарон, семечек, рыбных консервов) и мебельной (небольшая фабрика). В советское время в посёлке находились кирпичный и сахарный заводы, основанные ещё до революции 1917 г. Значительная часть населения трудилась на этих заводах, но после распада СССР работа заводов постепенно прекратилась.

Транспорт 
Через посёлок проходят несколько веток железной дороги, cтанции Терещенская (в 1980—2007 гг. называлась Воронежская), Осота и Бригадный.

Автомобильная дорога .

Культура и образование 
Воронежская общеобразовательная школа I—III ступеней имени П. А. Кулиша (ранее — школа № 1). В ней созданы и открыты для посещения музеи: П. А. Кулиша, этнографический и исторический музей посёлка.

В посёлке также расположены:
 Шосткинская центральная районная библиотека;
 Школа искусств;
 Воронежский учебно-воспитательный комплекс, общеобразовательная школа I—II ступеней (ранее — школа № 3);
 Воронежское отделение государственного учебного заведения «Шосткинский центр профессионально-технического образования».

В 2003 году одна школа была закрыта. В 2005 году в посёлке был продан и полностью снесён детский сад «Родничок». В данный момент положение изменилось и теперь в детских садах («Чебурашка», «Вишенька») не хватает мест.

Религия 

В посёлке на реке Осоте находятся три православные церкви — Спасо-Преображенская, Михайловская и Покровская. Раньше еще были Успенская и Троицкая церкви. Священнослужители церквей:

 Успенская церковь
 1888—1898 — священник Матвей Тищенко
 Преображенская церковь
 1888 — священник Василий Андреев
 Покровская церковь
 1888 — священник Иван Тихомиров
 Троицкая церковь
 1802 — священник Тимофей Дмитриевич Яковский
 Михайловская церковь
 1888 — священник Иван Бугославский, диакон Николай Покровский

Михайловская церковь является памятником архитектуры XVIII века. 28 марта 2010 года архиепископ Конотопский и Глуховский Лука освятил иконостас Спасо-Преображенского храма, средства на который жители посёлка собирали в течение 10 лет.

Известные люди 
 Банный, Михаил Георгиевич (1903—1962) — советский военный деятель, полковник (1942).
 Клочко, Николай Антонович (1907—1981) — Герой Советского Союза.
 Кулиш, Пантелеймон Александрович (1819—1897) — украинский писатель.
 Чуйкевич, Пётр Емельянович (1818—1874) — украинский педагог, этнограф.
 Абрамов, Иван Свиридонович — фольклорист, этнограф, историк, литературовед, краевед.
 Иващенко, Василий Иванович — писатель, автор книг «Николай Кибальчич», «Его ждала Галактика» и «За рекой, за Десною».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Воронежского сельсовета

Посёлки городского типа Сумской области